German Open 1997 steht für:

 German Open 1997 (Badminton)
 German Open 1997 (Snooker)
 German Open 1997 (Tennis)
 Volvo German Open 1997 im Golf, siehe German Open (Golf)